Anri — nom.

 Anri — est un prénom japonais féminin, principalement utilisé en tant que prénom d'emprun
 Anri (chanteuse) — est une chanteuse de Jpop, qui débute en 1978 sur le label For Life Music. 
 Anri Sala — est un artiste contemporain albanais, surtout connu pour ses vidéos, il habite à Berlin.
 Anri Okamoto — est un mannequin et une actrice au Japon. Elle est une artiste de la Stardust Promotion.
 Anri Jokhadze — né le  à Tbilissi en Géorgie, est un chanteur géorgien.
 Anri Khagush — né le , est un footballeur russe. Il joue au poste de défenseur avec l'équipe bélarus du BATE Borisov.
 Anri Du Toit — née le  à Port Alfred, Afrique du Sud, est une chanteuse sud-africaine membre du groupe de hip-hop zef sud-africain Die Antwoord.

Nom
Homonymie